Rodia es un planeta ficticio del universo Star Wars situado en el Borde Medio de la Galaxia, perteneciente al Sistema Tyrius dentro del Sector Doldur. Rodia es un planeta húmedo y caluroso cubierto de densas selvas tropicales y grandes ciudades con áreas industriales. Una gran área del planeta estaba cubierta de océanos y parece que había dos regiones polares en latitudes extremas. 

Es el planeta originario de Greedo, un cazarrecompensas muy popular dentro de la saga, que murió a manos de Han Solo en una cantina de Mos Eisley tras un ajuste de cuentas.

Geografía 
Rodia era un planeta húmedo y caluroso cubierto de densas selvas tropicales y grandes ciudades con áreas industriales. Una gran área del planeta estaba cubierta de océanos y parece que había dos regiones polares en latitudes extremas. Un cuerpo de agua conocido era el Mar Wesessa, donde se localizaban las Islas An'yettu. Dos continentes eran Encheeko y Betu. Las dos ciudades más importantes del planeta eran Ciudad Ecuador e Iskaayuma.
Las selvas de Rodia solía albergar una gran variedad de flora y fauna que se extinguieron o estuvieron en peligro de hacerlo a través de los milenios mientras los rodianos mejoraron su tecnología e incrementaron su población.

Historia 
Los rodianos se originaron en su mundo natal como cazadores. Su planeta cubierto de selvas no era adecuado para la agricultura, lo que requería que los rodianos compitieran con feroces depredadores para obtener su comida. Algunos de estos depredadores, como los ghests, podían aniquilar aldeas rodianas enteras. Mientras los rodianos desarrollaban astutas tácticas de caza para sobrevivir, la cacería se convirtió en algo central en su cultura. Eventualmente, después de casi extinguir a los demás depredadores en el planeta, comenzaron a cazarse entre sí en varias guerras y concursos de gladiadores. Así, la cultura rodiana se volvió obsesionada con la violencia y la muerte.

Planetas de Star Wars